Берман — еврейская и немецкая фамилия.

Известные носители 
 Берман, Адольф (1906—1978) — польский и израильский общественный деятель.
 Берман, Александр Владимирович (1964—2017) — российский управленец, трудовая деятельность которого связана с нефтегазовой промышленностью.
 Берман, Антуан (1942—1991) — французский переводчик, историк и теоретик перевода.
 Берман, Ахмет (1932—1980) — турецкий футболист, игравший на позиции нападающего.
 Берман, Барт (род. 1938) — нидерландско-израильский пианист и композитор.
 
 Берман, Брюс (род. 1952) — сотрудник и CEO компании Village Roadshow Pictures.
 Берман, Вальтер (1882—1955) — немецкий географ.
 Берман, Василий Лазаревич (1862—1896) — общественный деятель и палестинофил.
 Берман, Виктор Михайлович (1897—1969) — советский микробиолог.
 Берман, Гарольд Джон (1918—2007) — американский юрист.
 Берман, Генрих Йозеф (1784—1847) — немецкий кларнетист.
 Берман, Георгий Николаевич (1908—1949) — советский математик, автор учебников и научно-популярных книг.
 Берман, Гдаль Ильич (1916—?) — советский театральный художник. С 1945 художник Ленинградского Тюза.
  — американский продюсер и режиссёр-документалист.
 Берман, Джули Мари (род. 1983) — американская телевизионная актриса.
 
 Берман, Даниил Иосифович (род. 1937) — советский и российский биолог.
 Берман, Евгений Густавович (1899—1972) — французский и американский художник.
 Берман, Захар Наумович (1940—2009) — советский и украинский спортсмен и тренер (подводный спорт).
 Берман, Иосиф (1892—1941) — румынский фотограф и журналист.
 Берман, Ицхак (1913—2013) — израильский юрист и политик, спикер кнессета.
 Берман, Казимеж Ежи (псевдоним: Антони Марианович; 1924—2003) — польский поэт, писатель, драматург, сценарист, сатирик, журналист и переводчик.
 
 Берман, Константин Александрович (1914—2000) — клоун.
 
 Берман, Леонид Густавович (1896—1976) — французский и американский художник.
 Берман, Луис (1908—1994) — американский скрипач.
 Берман, Матвей Давыдович (1898—1939) — деятель советских органов госбезопасности.
 Берман, Михаил Михайлович (1908—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Берман, Отто (1891—1935) — бухгалтер американской организованной преступности.
 Берман, Павел Лазаревич (род. 1970) — итальянский скрипач и дирижёр.
 Берман, Ричард (род. 1945) — американский телевизионный продюсер.
 Берман, Сабина (род. 1955) — мексиканская писательница и сценарист, журналист, кинорежиссёр и продюсер.
 Берман, Самуил Давидович (1922—1987) — советский математик.
 Берман, Феликс Соломонович (1932—2001) — российский театральный режиссёр, педагог, драматург.
 Берман, Харитон Абрамович (1923—2007) — советский и украинский врач-кардиолог, общественный деятель и журналист.
 Берман, Шелли (1925—2017) — американский актёр, комик, кинорежиссёр и продюсер.
 
 Берман, Якуб (1901—1984) — руководитель польских спецслужб.

Составная фамилия 
 Стюарт-Берман, Таня (род. 1969) — датская шахматистка.

См. также

Примечания